Juan Pecci puede referirse a:

 Juan Pecci, músico nacido en Argentina alrededor de 1904.
 Juan Pecci, actor de reparto de cine de Argentina que trabajó principalmente en la década de 1940.